Kraz steht für:
 den Stern Beta Corvi

Kraz ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Kraz (1811–1891), württembergischer Politiker

KrAZ ist die Abkürzung für:
 Krementschuker Automobilwerk, ein ukrainischer Automobilhersteller, siehe KrAZ

Siehe auch:
 Kraaz
 Kraatz
 Craz
 Graz
 Kras